Wolverton (Milton Keynes), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Wolverton (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota in de Verenigde Staten